Доминик Кьянезе (, произносится как /ˌkiː.əˈneɪzi/; род. , Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Биография 
Доминик Кьянезе родился в Бронксе, Нью-Йорк в семье каменщика. В 1948 году окончил престижную школу Bronx High School of Science. По её окончании и до 1950-х годов работал каменщиком вместе со своим отцом и одновременно заочно обучался на отделении ораторского и актерского мастерства в Brooklyn College.

Начав свою карьеру как комедийный актёр, он и по настоящее время продолжает работать в кабаре, исполняя миниатюры, баллады и итальянские народные песни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Ритм-гитаристы
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса